

События 
 Консулы Квинт Фульвий Нобилиор и Тит Анний Луск (два плебея).
 Римляне отправили в Испанию сильные подкрепления. Новым консулам разрешено вступить в должность с 1 января (вместо 15 марта), что привело к началу счёта календарных годов с 1 января. Многие подвластные римлянам города отложились.
 Александр I Валас (самозванец, выдававший себя за сына Антиоха IV Эпифана и наследника трона Селевкидов) высадился в Сирии и легко занял Птолемаиду. Царь Сирии Деметрий I Сотер стал собирать войска и помирился с иудеями. Царь Пергама Аттал II поддержал Александра.
 Бо́льшая часть города Сикион в Греции уничтожена землетрясением.

Родились 
 154/153 — Гай Семпроний Гракх — народный трибун 123 и 122 годов до н. э.

См. также